La La La (2007) est un album de The Bird and the Bee.
La, la, la (1968) est une chanson de Massiel.
La-La-La Lies (1966) est une chanson de The Who.
La La La (2009) est une chanson de LMFAO.
La La La (2013) est une chanson de Naughty Boy.
La La La Human Steps est une compagnie de danse contemporaine établie à Montréal au Québec et active de 1980 à 2015.